Black Duck River (Manitoba-Ontario), in Canada
 Black Duck River (Newfoundland and Labrador), in Canada
 Black Duck River (Verenigde Staten), in de staat Minnesota
 Blackduck River, in Minnesota